Joan Manuel de Borgonya i de Suàbia (Carrión, 1234 - Peñafiel, 1283), infant de Castella i senyor d'Escalona, Peñafiel i Villena 
 Joan Manuel de Castella (Escalona, 1282 - Còrdova, 1348), infant de Castella i senyor d'Escalona, Peñafiel i Villena 
 Joan Manuel de Portugal (Évora, 1537 - Lisboa, 1554), infant de Portugal i príncep de Portugal (1539-1554)
 Joan Manuel de Sentmenat-Oms de Santapau i d'Oms (Palma, 1687 - Barcelona, 1754), marquès de Castelldosrius i baró de Santa Pau
 Joan Manuel González Corominas, (1968, Navàs), pilot català de motos i quads 
 Joan Manuel Margalef i Ayet (Benissanet, Ribera d'Ebre, 1970), instrumentista de trombó i fiscorn i compositor de sardanes 
 Joan Manuel Nadal i Gaya (Barcelona, 1920), enginyer, tractadista d'art i polític català 
 Joan Manuel López Nadal (Palma, 1951), diplomàtic i escriptor mallorquí 
 Joan Manuel del Pozo i Àlvarez (1948, La Roda de Andalucía), professor de filosofia i polític 
 Joan Manuel Serrat i Teresa (Barcelona, 1943), més cantautor i músic del Poble Sec
 Joan Manuel Tresserras i Gaju (Rubí, 1955), conseller de la Generalitat de Catalunya